Lusser ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Lusser (1896–1973), Schweizer Politiker (CVP)

 Josef Lusser (1816–1882), Schweizer Politiker (FDP)
 Josef Werner Lusser (1861–1941), Schweizer Politiker (FDP)
 Markus Lusser (1931–1998), Schweizer Jurist, Präsident der Schweizerischen Nationalbank
 Robert Lusser (1899–1969), deutscher Kunstflieger, Ingenieur und Flugzeugentwickler